Onderdistrict in Indonesië
 Weleri (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Kendal in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Weleri (Weleri), een plaats in het onderdistrict Weleri van het regentschap Kendal in de provincie Midden-Java